051  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Città del Capo
 051  – prefisso telefonico del distretto di Bologna